Вита́лий Бабе́нко:
 Бабенко, Виталий Владимирович (род. 1963) — российский актёр и кинорежиссёр.
 Бабенко, Виталий Тимофеевич (род. 1950) — русский писатель-фантаст, журналист, переводчик и издатель, сценарист, телеведущий.